Wither steht für:
George Wither (1588–1667), englischer Dichter
siehe Vidar